In 1930/31 werd het vierde voetbalkampioenschap Main-Hessen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

Eintracht Frankfurt werd kampioen van de groep Main en Wormatia Worms van de groep Hessen. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde. Eintracht Frankfurt werd vicekampioen en Worms werd zevende. Frankfurt nam dus ook deel aan de eindronde om de landstitel. Na een overwinning op Düsseldorfer TSV Fortuna 1895 verloor de club van Hamburger SV. De nummers twee en drie van beide competities plaatsten zich voor de eindronde voor niet-kampioenen, waar VfL Neu-Isenburg het beste resultaat behaalde met een tweede plaats.

Bezirksliga

Main

Hessen

Kreisliga Main

Nordmain
Uit de Kreisliga Nordmain is enkel kampioen SpVgg Griesheim bekend.

Ostmain
Uit de Kreisliga Ostmain is enkel kampioen FC Viktoria Kahl 1913 bekend.

Mittlemain

Südmain
Uit de Kreisliga Südmain is enkel kampioen FSV Heusenstamm bekend.

Westmain
Uit de Kreisliga Westmain is enkel kampioen Germania Frankfurt bekend.

Promotie-eindronde

Kreisliga Hessen

Main
Uit de Kreisliga Main is enkel kampioen SC Olympia Lorsch bekend.

Starkenburgia
Uit de Kreisliga Starkenburgia is enkel kampioen SV Rot-Weiß Walldorf bekend.

Rhein-Main

Promotie-eindronde

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Main-Hessen
Duits competitievoetbal 1930/31